

Geografia

Austria 
 Moosbach – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)

Germania 
 Moosbach – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Moosbach – ex comune ora frazione di Feucht, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Moosbach – ex comune ora frazione di Windsbach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
 Mosbach – città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)